Nimbochromis är ett släkte av fiskar. Nimbochromis ingår i familjen Cichlidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Nimbochromis